Il termine chiasma, dal latino tardo chiasmus, dal greco χιασμός, chiasmòs, 'disposizione a forma di chi', dal nome della ventiduesima lettera dell'alfabeto greco, χ (chi), indica:

Chiasma – figura retorica
Chiasma – nella scultura antica, formula compositiva nel ritratto della figura umana
Chiasma – in anatomia, lamina di sostanza bianca, posta alla base del cervello 
Chiasma – in citologia, punto in cui due cromosomi omologhi formano una sinapsi durante la meiosi
Chiasma (o Chiasmia) – genere di lepidotteri della famiglia dei Geometridi

Pagine correlate
Chiasmo